Die Streethockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 war die 5. Weltmeisterschaft und wurde in der Schweiz ausgetragen. Der Sieger Kanada schlug Tschechien 5:1.

Gruppe A

Play-off

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale 

2015 Frauen
Sportveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in der Schweiz
Frauensportwettbewerb